«Па́йде» () — эстонский футбольный клуб из города Пайде, выступающий в Мейстрилиге. Обладатель Кубка Эстонии 2021/22. Основанван в 1990 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Пайде», вмещающем 268 зрителей.

История 
Футбольный клуб был основан в 1990 году. В 2008 году «Пайде» заняла 4 место в Эсилиге и за победу в переходных матчах с «Вапрус» из Тарту, клуб получил право выступать в высшей лиге страны. В сезоне 2009 команда заняла 9 место Премиум Лиге и оспаривала своё место в лиге в матчах плей-офф с клубом из Эсилиги «Валга». В Кубке Эстонии 2013/14 команда дошла до 1/8 финала, где со счетом 1:0 проиграла клубу «Курессааре». В 2014 году команда заняла 6 место в Премиум Лиге. В сезоне 2014/15 клуб впервые в своей истории вышел в финал Кубка Эстонии, где со счётом 0:2 проиграл таллинскому клубу «Нымме Калью». Сезон 2015 года команда закончила на 7 месте.

С 7 ноября 2016 года команду возглавил Вячеслав Заховайко, сменивший на этом посту Меэлиса Рооба.

По итогам сезона 2020 года команда заняла второе место.

В декабре 2021 года команду возглавил Карел Воолайд. 21 мая 2022 года в финале Кубка Эстонии команда со счетом 1-0 выиграла у «Нымме Калью» и стала обладателем трофея.

Статистика выступлений

Результаты выступлений

Участие в еврокубках

Достижения 
 Чемпионат Эстонии
  Вице-чемпион (1): 2020
  Бронзовый призёр (1): 2021
 Кубок Эстонии
  Обладатель (1): 2021/22
  Финалист (1): 2014/15
 Суперкубок Эстонии
  Обладатель (1): 2023
  Финалист (1): 2021

Игроки, сыгравшие больше 200 игр

Капитаны команды 
Тубарик, Карл - выступал в 2007—2014 гг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 «Пайде» на сайте ЭСФ 
 «Пайде» на сайте footballfacts.ru 
 «Пайде» на сайте UEFA.com 
 «Пайде» на сайте Transfermarkt.de 
 «Пайде» на сайте soccerway.com 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Эстонии
Пайде